Transcendence peut évoquer :

 Transcendence, un jeu vidéo de science-fiction ;
 Transcendence, un film de science-fiction ;
 Transcendence, le titre d'un livre du Dr Norman E. Rosenthal (psychiatre) ;
 Transcendence, un album de Devin Townsend Project.